Plomería puede designar:

 a la actividad de instalación de sistemas de agua corriente, también llamada fontanería o gasfitería;
 a la orfebrería del plomo, en especial en su uso en vidrieras.